Yxskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Yxskären, öar, Egentliga Finland, Åboland,

Åland 

 Yxskär (Kumlinge, Åland), ö,
 Yxskär (Föglö, Åland), skär, 

Robotskapade Finlandförgreningar